Правительство Сербии в 2012 году было сформировано под руководством Ивицы Дачича. Состав правительства:

См. также 
 Правительство Сербии

Примечания 

Правительство Сербии